Серв'є́ () — муніципалітет у Франції, у регіоні Окситанія, департамент Тарн. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 580 км на південь від Парижа, 50 км на схід від Тулузи, 32 км на південь від Альбі.

Історія 

До 2015 року муніципалітет перебував у складі регіону Південь-Піренеї. Від 1 січня 2016 року належить до нового об'єднаного регіону Окситанія.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 
У 2007 році серед 326 осіб у працездатному віці (15-64 років) 243 були активні, 83 — неактивні (показник активності 74,5%, у 1999 році було 72,9%). З 243 активних працювало 218 осіб (117 чоловіків та 101 жінка), безробітних було 25 (10 чоловіків та 15 жінок). Серед 83 неактивних 18 осіб було учнями чи студентами, 33 — пенсіонерами, 32 були неактивними з інших причин.

У 2010 році в муніципалітеті числилось 225 оподаткованих домогосподарств, у яких проживали 546,0 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Посилання 

 [ Розташування муніципалітету Серв'є на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Тарн

Примітки 

Муніципалітети департаменту Тарн